

Cinema
Danger – cortometraggio muto statunitense del 1922 diretto da Jack White.
Danger – film muto western statunitense del 1923 diretto da Clifford S. Elfelt.
Sabotatori – film statunitense del 1942 diretto da Alfred Hitchcock.
Danger – film indiano del 2002 diretto da Govind Menon.

Musica
Danger – album dei P-Square.
Danger – album dei Supreme Majesty.
Danger – singolo degli AC/DC.
Danger – singolo di Mystikal del 2000 
Danger – album di Nitro
Danger – singolo dei Migos in collaborazione con Marshmello

Televisione
Danger – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1950 al 1955.